Щаве́ль ки́слый, или обыкнове́нный () — вид травянистых растений рода Щавель семейства .

Ботаническое описание 

Многолетнее двудомное травянистое растение со стержневым, но очень коротким разветвлённым корнем.
 
Стебель прямостоячий, до 1 м высотой, ребристый, иногда у основания имеет темно-фиолетовую окраску, заканчивается метельчатым соцветием.

Листья кислые, прикорневые — длиночерешковые, со стреловидным основанием, цельнокрайные, с ярко выраженной центральной жилкой. Пластинка листа может достигать длины 15—20 см. Стеблевые листья очерёдные, почти сидячие, яйцевидно-продолговатые, при основании стреловидные.

Растение двудомное. Цветки розовые или красноватые, собраны в цилиндрические полигамные метёлки. Внутренние листочки околоцветника при плоде разрастаются. У мужских цветков доли околоцветника продолговато-овальные, опадающие, направлены вверх; у женских наружные доли отогнуты вниз, внутренние — прямостоячие, с желвачком при основании. Цветёт в июне — июле.

Формула цветка: .

Семянки трёхгранные, длиной до 1,7 мм, заострённые, чёрно-коричневые, гладкие, блестящие. Грани слегка выпуклые, рёбра острые, более светлые, с небольшой каёмкой.

Распространение и экология 
Растение распространено во многих частях света: Северная Африка, Азия, Европа и Западная Австралия. В горах подымается до альпийского пояса.
Повсеместно натурализовано как пищевое или лекарственное растение, введено в культуру.

В России произрастает по лугам, опушкам леса, лесным полянам и пастбищам в лесной зоне европейской части, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Размножение растения происходит главным образом семенами. Семенная продуктивность, по наблюдениям на субальпийских лугах Северного Кавказа в отдельные годы варьировалась от 90 до 335 семян на одно растение. В среднем же 2000—2100 семян на особь. Семена прорастают сразу после осыпания. Всхожесть семян до 99 %. Лучше всего семена прорастают при заделке на глубину 0,5 см, но могут прорастать и на поверхности почвы. В почве могут сохранять всхожесть в течение ряда лет.

Предпочитает влажные и богатые почвы со слабокислой или нейтральной реакцией.

Химический состав 
Листья и стебель богаты белками, содержат около 2 % липидов, флавоноиды (гиперозид, рутин), дубильные вещества, витамины C, B  и К, каротин, соли железа, а также щавелевую кислоту. В корнях найдены производные антрахинона.
Листья содержат много щавелевокислого кальция.

Хозяйственное значение и применение 
На пастбище поедается всеми сельскохозяйственными животными. Поедается  и пятнистыми оленями. Охотно поедаются маралами. Листья хорошо поедаются гусями.

Культивируется как овощная культура и лекарственное растение. Урожайность в культуре — 100—150 центнеров с 1 гектара. Собирают также дикорастущий щавель.

При поедании коровами молоко приобретает кислый вкус, быстро свёртывается и плохо сбивается в масло.

Употребляются для приготовления зелёных щей, пюре и для консервирования.

В народной медицине используется как противоцинготное средство. Листья в сыром виде или сок из них используют для улучшения пищеварения. Из-за высокого содержания щавелевой кислоты противопоказан больным при нарушении солевого обмена.

Сок из травы в народной медицине используется при лечении лихорадки, цинги, ревматизма, чесотки; семена — как вяжущее и кровоостанавливающее. Корни содержат 19—27 % дубильных веществ и применяются как вяжущее.

Таксономия 
Название растения было опубликовано Линнеем в 1753 году в работе Species plantarum.

Синонимы:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  nom. inval.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Щавель кислый на сайте USDA NRCS

кислый
Пищевые растения
Сорные растения
Кормовые растения северного оленя